Leesegel steht für:

 Leesegel (ursprgl.: Leistsegel, Niederl.: lijzeil), ein Segeltyp bei Rahseglern
 Leesegel, ein Tuch zum Verhindern des Hinausfallens aus einer Koje bei Krängung

Siehe auch:

 Lee Segel (1932–2005), angewandter Mathematiker